Di seguito una lista di asteroidi dal numero 426001 al 427000 con data di scoperta e scopritore.

426001-426100 

|-
|426001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426002 - ||  ||  || WISE
|-
|426003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426004 - ||  ||  || WISE
|-
|426005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426007 - ||  ||  || CSS
|-
|426008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426014 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|426015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426016 - ||  ||  || WISE
|-
|426017 - ||  ||  || WISE
|-
|426018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426019 - ||  ||  || WISE
|-
|426020 - ||  ||  || WISE
|-
|426021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426026 - ||  ||  || WISE
|-
|426027 - ||  ||  || CSS
|-
|426028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426029 - ||  ||  || WISE
|-
|426030 - ||  ||  || CSS
|-
|426031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426035 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426041 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426042 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426045 - ||  ||  || LONEOS
|-
|426046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426048 - ||  ||  || CSS
|-
|426049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426054 - ||  ||  || CSS
|-
|426055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426057 - ||  ||  || LONEOS
|-
|426058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426063 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426067 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|426068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426071 - ||  ||  || OAM
|-
|426072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426082 - ||  ||  || CSS
|-
|426083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426097 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426099 - ||  ||  || CSS
|-
|426100 - ||  ||  || CSS
|}

426101-426200 

|-
|426101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426102 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426103 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426106 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426109 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426112 - ||  ||  || CSS
|-
|426113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426119 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426126 - ||  ||  || CSS
|-
|426127 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426132 - ||  ||  || CSS
|-
|426133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426143 - ||  ||  || CSS
|-
|426144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426148 - ||  ||  || CSS
|-
|426149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426155 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426157 - ||  ||  || LONEOS
|-
|426158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426162 - ||  ||  || LONEOS
|-
|426163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426170 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426171 - ||  ||  || CSS
|-
|426172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426176 - ||  ||  || CSS
|-
|426177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426178 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426180 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426182 - ||  ||  || LONEOS
|-
|426183 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426193 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426199 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

426201-426300 

|-
|426201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426207 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426215 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|426216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426229 - ||  ||  || CSS
|-
|426230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426231 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426232 - ||  ||  || WISE
|-
|426233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426237 - ||  ||  || CSS
|-
|426238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426239 - ||  ||  || WISE
|-
|426240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426243 - ||  ||  || WISE
|-
|426244 - ||  ||  || WISE
|-
|426245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426247 - ||  ||  || CSS
|-
|426248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426249 - ||  ||  || WISE
|-
|426250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426251 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426253 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426254 - ||  ||  || WISE
|-
|426255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426258 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426262 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426264 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426265 - ||  ||  || CSS
|-
|426266 - ||  ||  || WISE
|-
|426267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426270 - ||  ||  || CSS
|-
|426271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426282 - ||  ||  || CSS
|-
|426283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426286 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426288 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426291 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426300 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|}

426301-426400 

|-
|426301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426304 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426307 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426313 - ||  ||  || WISE
|-
|426314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426319 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426327 - ||  ||  || LONEOS
|-
|426328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426333 - ||  ||  || WISE
|-
|426334 - ||  ||  || CSS
|-
|426335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426336 - ||  ||  || CSS
|-
|426337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426340 - ||  ||  || CSS
|-
|426341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426342 - ||  ||  || WISE
|-
|426343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426345 - ||  ||  || CSS
|-
|426346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426347 - ||  ||  || CSS
|-
|426348 - ||  ||  || CSS
|-
|426349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426350 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426351 - ||  ||  || CSS
|-
|426352 - ||  ||  || LONEOS
|-
|426353 - ||  ||  || CSS
|-
|426354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426355 - ||  ||  || CSS
|-
|426356 - ||  ||  || WISE
|-
|426357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426358 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426359 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426361 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426363 - ||  ||  || CSS
|-
|426364 - ||  ||  || CINEOS
|-
|426365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426366 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|426367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426370 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426372 - ||  ||  || CSS
|-
|426373 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426374 - ||  ||  || CSS
|-
|426375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426377 - ||  ||  || CSS
|-
|426378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426379 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426380 - ||  ||  || WISE
|-
|426381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426384 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426386 - ||  ||  || LONEOS
|-
|426387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426392 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426393 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426396 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426400 - ||  ||  || CINEOS
|}

426401-426500 

|-
|426401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426404 - ||  ||  || CSS
|-
|426405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426406 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426407 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426408 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426410 - ||  ||  || LONEOS
|-
|426411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426418 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426423 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426425 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|426426 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426430 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426432 - ||  ||  || CSS
|-
|426433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426439 - ||  ||  || CSS
|-
|426440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426443 - ||  ||  || WISE
|-
|426444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426451 - ||  ||  || CSS
|-
|426452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426455 - ||  ||  || CSS
|-
|426456 - ||  ||  || CSS
|-
|426457 - ||  ||  || CSS
|-
|426458 - ||  ||  || LONEOS
|-
|426459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426466 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|426467 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426470 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426476 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426481 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426483 - ||  ||  || CSS
|-
|426484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426494 - ||  ||  || CSS
|-
|426495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426496 - ||  ||  || CSS
|-
|426497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426498 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426500 - ||  ||  || LINEAR
|}

426501-426600 

|-
|426501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426503 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426512 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426513 - ||  ||  || WISE
|-
|426514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426515 - ||  ||  || CINEOS
|-
|426516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426520 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426523 - ||  ||  || CSS
|-
|426524 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426526 - ||  ||  || CSS
|-
|426527 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426528 - ||  ||  || WISE
|-
|426529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426530 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426532 - ||  ||  || CSS
|-
|426533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426534 - ||  ||  || LONEOS
|-
|426535 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426538 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426545 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426548 - ||  ||  || CSS
|-
|426549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426550 - ||  ||  || WISE
|-
|426551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426552 - ||  ||  || CSS
|-
|426553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426558 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|426559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426563 - ||  ||  || CSS
|-
|426564 - ||  ||  || CSS
|-
|426565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426569 - ||  ||  || CSS
|-
|426570 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426575 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426578 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426587 - ||  ||  || LONEOS
|-
|426588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

426601-426700 

|-
|426601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426606 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426608 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|426609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426610 - ||  ||  || CSS
|-
|426611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426614 - ||  ||  || CINEOS
|-
|426615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426621 - ||  ||  || CSS
|-
|426622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426625 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426626 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426631 - ||  ||  || LONEOS
|-
|426632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426633 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|426634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426636 - ||  ||  || CSS
|-
|426637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426639 - ||  ||  || LONEOS
|-
|426640 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426643 - ||  ||  || CSS
|-
|426644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426650 - ||  ||  || CSS
|-
|426651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426653 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|426654 - ||  ||  || CSS
|-
|426655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426656 - ||  ||  || CSS
|-
|426657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426659 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426662 - ||  ||  || CSS
|-
|426663 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|426664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426666 - ||  ||  || CSS
|-
|426667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426668 - ||  ||  || CSS
|-
|426669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426672 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426674 - ||  ||  || CSS
|-
|426675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

426701-426800 

|-
|426701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426707 - ||  ||  || WISE
|-
|426708 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426713 - ||  ||  || WISE
|-
|426714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426723 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|426724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426725 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|426726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426728 - ||  ||  || LONEOS
|-
|426729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426732 - ||  ||  || LONEOS
|-
|426733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426734 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426738 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426744 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426751 - ||  ||  || CSS
|-
|426752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426757 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426762 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426763 - ||  ||  || CSS
|-
|426764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426783 - ||  ||  || CSS
|-
|426784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426787 - ||  ||  || WISE
|-
|426788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426790 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426793 - ||  ||  || CSS
|-
|426794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426796 - ||  ||  || CSS
|-
|426797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426798 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426800 - ||  ||  || WISE
|}

426801-426900 

|-
|426801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426803 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|426804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426806 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426807 - ||  ||  || WISE
|-
|426808 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426817 - ||  ||  || LONEOS
|-
|426818 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|426819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426820 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426822 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|426823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426827 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426830 - ||  ||  || WISE
|-
|426831 - ||  ||  || CSS
|-
|426832 - ||  ||  || CSS
|-
|426833 - ||  ||  || CSS
|-
|426834 - ||  ||  || WISE
|-
|426835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426837 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426839 - ||  ||  || LONEOS
|-
|426840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426844 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426846 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426850 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|426851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426852 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426856 - ||  ||  || CSS
|-
|426857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426860 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426862 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426868 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426873 - ||  ||  || CINEOS
|-
|426874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426876 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426878 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426879 - ||  ||  || CSS
|-
|426880 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426883 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426884 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426885 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|426886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426887 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426888 - ||  ||  || CSS
|-
|426889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426892 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|426893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426895 - ||  ||  || WISE
|-
|426896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426897 - ||  ||  || CSS
|-
|426898 - ||  ||  || WISE
|-
|426899 - ||  ||  || CSS
|-
|426900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

426901-427000 

|-
|426901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426902 - ||  ||  || CSS
|-
|426903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426909 - ||  ||  || LONEOS
|-
|426910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426916 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426919 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426921 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426928 - ||  ||  || WISE
|-
|426929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426931 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426933 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426934 - ||  ||  || CSS
|-
|426935 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426938 - ||  ||  || LONEOS
|-
|426939 - ||  ||  || CINEOS
|-
|426940 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426942 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|426943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426946 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426952 - ||  ||  || WISE
|-
|426953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426958 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426959 - ||  ||  || CSS
|-
|426960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426965 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426966 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|426967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426968 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426969 - ||  ||  || CSS
|-
|426970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426971 - ||  ||  || CSS
|-
|426972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426974 - ||  ||  || WISE
|-
|426975 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426979 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|426994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426995 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426996 - ||  ||  || LINEAR
|-
|426997 - ||  ||  || CSS
|-
|426998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|426999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|427000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0426001